Николай Янович Мурниекс (; 14 сентября 1904, Видземе, Лифляндская губерния, Российская империя — 27 апреля 1977, Рига, Латвийская ССР) — латвийский и советский  и . Народный артист Латвийской ССР (1958). Лауреат Государственной премии Латвийской ССР.

Биография 
Окончил Первую Рижскую государственную гимназию.
В 1920—1922 годах учился в студиях Б. Скуениеце и Ю. Юровского (1922—1926), посещал семинары Михаила Чехова в Риге. Учился режиссуре в Московском театральном институте искусств. Занимался самообразованием.

Дебютировал на сцене «Интимного театра» в 1922 году. В 1927—1934 годах был актёром рижского Рабочего театра, где в 1934 дебютировал как режиссёр. В 1934—1936 годах — актёр латвийского Художественного театра и театра Дайлеса. С 1936 до 1968 года — актёр и режиссёр Лиепайского театра, в 1952—1958 гг. был там главным режиссёром и художественным руководителем театра.
 
В конце жизни тяжело болел. Похоронен на рижском Лесном кладбище на Холме художников.

Творчество 
Актёрское творчество Н. Мурниекс отличается чёткостью, рельефностью характеристик, острой выразительностью внешнего рисунка.

В постановках Н. Мурниекса красочное, темпераментное сценическое воплощение получила национальная драматургия.

В 1958 году стал Народным артистом Латвийской ССР, а также получил Государственную премию Латвийской ССР.

Избранные постановки 
 «Дни портных в Силмачах» Р. Блауманиса (1956),
 «Купальщица Сусанна» А. Упита (1953),
 «Сын рыбака» В. Лациса (1949),
 «Старое гнездо моряков» В. Лациса (1957) ,
 «Солдатская шинель» А. Григулиса (1956).

Ярким национальным колоритом отмечена монументальная постановка пьесы Райниса «Огонь и ночь» (1958), в которой Н. Мурниекс дал новую трактовку пьесы. Им поставлены также:
 Бешеные деньги" (А. Островского, 1948 и 1955),
 «Мещане» (М. Горького, 1951),
 «Егор Булычов и другие» М. Горького, 1952),
 «Много шума из ничего» (Шекспира, 1950),
 «Чайка» (Чехова, 1954);
 «Господин Пунтилла и его слуга Матти» Б. Брехта, 1962) и др.

Избранные театральные роли 
 барон Вольф («1905» А. Упита),
 Пеклеванов («Бронепоезд 14-69» В. Иванова)
 Платон Кречет («Платон Кречет» А. Корнейчука),
 Егор Булычов «Егор Булычов и другие» М. Горького.

Избранная фильмография 
Снимался в кино.
 1967 — Когда дождь и ветер стучат в окно / Kad lietus un vēji sitas logā — Пилманис
 1960 — Твоё счастье / Tava laime — Вадецкис
 1960 — На пороге бури / Vētra — Штейнерт
дублировал Борис Оленин Борис (Гиршман)
 1958 — Повесть о латышском стрелке / Latviešu strēlnieku stāsts — эпизод
(нет в титрах)
 1957 — Наурис / Nauris — Дзилна
 1955 — К новому берегу / Uz jauno krastu — эпизод'' (нет в титрах)

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964

Ссылки 
 
  Pirms 110 gadiem dzimis aktieris un režisors Nikolajs Mūrnieks
 Лиепайский театр

Актёры театра СССР
Народные артисты Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище